Okzitanisch () bezieht sich auf:

 Okzitanien (historische Region) im Mittelalter
 Okzitanien (Verwaltungsregion) seit 2016
 die Okzitanische Sprache und ihre Sprecher, die Okzitanier